Utopia — conceito filosófico
 Utopia (livro) — livro de Tomás Moro (Thomas More), que deu origem ao conceito e ao termo
Utopia (revista) — revista fundada por Benito Mussolini
 Utopia (série de televisão) — série de televisão britânica

Música

Bandas 
Utopia (banda estadunidense) — banda de rock progressivo americana (1973-1987)
Utopia (banda brasileira) — banda brasileira de rock de garagem, que deu origem ao grupo "Mamonas Assassinas"

Álbuns 
 Utopia (álbum de Björk)
 Utopia (álbum de Expensive Soul)
 Utopia (álbum de Utopia)
 Utopía — álbum da cantora mexicana Belinda
 Utopia (EP) — EP da cantora estoniana Kerli

Geografia 
Utopia (Texas) — região censo-designada no Texas, Estados Unidos da América
Utopia (Flórida) — região censo-designada na Flórida, Estados Unidos da América

Desambiguação
Desambiguações de topônimos